Интерде́вочка — название произведений.
 «Интердевочка» — повесть Владимира Кунина.
 «Интердевочка» — экранизация повести (режиссёр: Пётр Тодоровский).